Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Ємену. 

Із 88 зазначених в таблиці видів, 2 зниклих, 1 перебуває під загрозою зникнення, 8 є уразливими, 6 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ємен